Список флагов муниципальных образований Чувашской Республики Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Чувашии насчитывалось 317 муниципальных образований — 5 городских округов, 21 муниципальный район, 7 городских и 284 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Литература

Примечания 

Чувашия